Космонавтика 1993
Списки космічних запусків